Een verkeersweg:
 N268 (België)
 N268 (Frankrijk)
 N268 (Nederland), zie Provinciale weg 268
 N268 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing